Jordi Branes (en llatí Georgius Branas, en grec antic Γεώργιος Βρανᾶς ) va ser un oficial militar romà d'Orient que juntament amb el seu germà Demetri Branes va participar de forma destacada en l'expedició que va enviar l'emperador Manuel I Comnè contra els hongaresos l'any 1165.

Referències 

Militars romans d'Orient